Guiyang (贵阳) est la capitale de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian de Guiyang (桂阳) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.